O Club Sport Marítimo tem uma longa e rica história no futebol português. Aqui apresentam-se os dados estatísticos e os recordes dessa mesma história ao longo das competições nacionais e internacionais disputadas.

Estatísticas

Classificações nas competições

Legenda 

Quadro
J – Jogos
D – Divisão
C – Classificação
V – Número de vitórias
E – Número de empates
D – Número de derrotas
GM – Número de golos marcados
GS – Número de golos marcados
P – Pontos

Divisão
1ªD – Primeira Divisão ou Primeira Liga
2ªD – Segunda Divisão ou Segunda Liga

Competições
CP – Campeonato de Portugal
TP – Taça de Portugal
TL – Taça da Liga
TU/LE – Taça UEFA/Liga Europa

» NOTAS
 O Club Sport Marítimo só começou a participar nos Campeonatos nacionais de futebol na época 1973/1974.
 O Club Sport Marítimo começou a participar na Taça de Portugal na época 1939/1940.
 A Taça da Liga teve o seu início em Portugal na época 2007/2008.
 Actualizado até 31 Maio 2022.

Melhores goleadores por época  

» NOTAS
 Os dados disponíveis são a partir da última época que o Club Sport Marítimo subiu ao escalão principal do futebol português.
 Actualizado até 31 Maio 2022.

10 Melhores goleadores 

» NOTAS
 Os dados disponíveis são a partir da última época que o Club Sport Marítimo subiu ao escalão principal do futebol português.
 Actualizado até 28 Maio 2021.

Internacionais A

Portugal  

» NOTAS
 Actualizado até 16 Junho 2015.

Outras Nações 

» NOTAS
 Actualizado até 26 Novembro 2022.

Club Sport Marítimo